Ла́ма:

 Лама, Бернар (род. 1963) — французский футболист.
 Лама, Давид (1990—2019) — австрийский спортивный скалолаз и альпинист.
 Лама, Ролан (род. 1987) — бельгийский футболист.
 Лама, Серж (настоящее имя Серж Шовье; род. 1943) — французский певец.

Религия и мифология 
 Лама (буддизм) — религиозный учитель, монах в тибетском буддизме.
 Далай-лама — (в тибетском буддизме) реинкарнация бодхисаттвы Авалокитешвары.
 Лама (Ламма́су) — то же, что Шеду, дух-хранитель человека в шумеро-аккадской мифологии.

Биология 
 Ламы () — род млекопитающих семейства верблюдовых.
 Лама (животное) () — вид животных рода лам.
 Лама () — гавайское название хурмы гавайской.

География 
 Лама (город) — город в Бангладеш.
 Лама (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Лама (озеро) — озеро на юге Таймырского полуострова.
 Лама — река в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, соединяющая озёра Мелкое и Лама.
 Лама — река в Московской области России.
 Лама — река в Калининградской области, впадающая в Калининградский залив.
 Ламь (Лама) — река в Тверской и Ярославской областях России, впадает в Рыбинское водохранилище.

Техника 
 Sud-Aviation Lama — (SA 315B Лама) — многоцелевой вертолёт, разработанный в 1968 году по заказу индийских ВВС фирмой Aérospatiale (теперь Eurocopter).
 E-sky Lama — семейство радиоуправляемых вертолётов фирмы E-sky.

Музыка 
 LAMA (российская рок-группа) — российский музыкальный коллектив.
 Lama — псевдоним украинской певицы Натальи Дзенькив.

См. также 
 Кастель-ди-Лама — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.
 Ламма

Примечания